Айман:

 Айман Кожахметова — казахстанская легкоатлетка (спортивная ходьба), участница Олимпиады в Лондоне (2012)
 Айман Сабауи ат-Тикрити — племянник Саддама Хусейна и сын Сабауи Ибрагима
 Айман аз-Завахири — врач, исламский теолог, лидер Аль-Каиды, писатель
 Айман — Шолпан — казахская народная лирико-эпическая поэма первой половины XIX века